Окуму () — фамилия. Представители:
 Окуму, Джозеф (род. 1997) — кенийский футболист, защитник.
 Окуму, Стивен (1959—2019) — кенийский боксёр.